Felivaru est un nom propre qui peut désigner :
 Felivaru, une île de la subdivision de Lhaviyani aux Maldives ;
 Felivaru, une île de la subdivision de Noonu aux Maldives.